Die Gemeinde Samos () wurde aufgrund des Kallikratis-Programms aus den vier Vorgängergemeinden Vathy, Karlovasia, Marathokambos und Pythagorio der griechischen Insel Samos zum 1. Januar 2011 gebildet. Sie umfasste die gesamte Insel mit 32.977 Einwohnern, Verwaltungssitz war die Stadt Samos. Die Gemeinde Samos wurde 2019 in die beiden Gemeinden Anatoliki Samos und Dytiki Samos aufgetrennt.

Gemeindegliederung 
Die Einwohnerzahlen stammen aus den Ergebnissen der Volkszählung 2011; die Gemeindebezirke entsprechen den Gemeinden, die bis 2010 bestanden.

Gemeinde Anatoliki Samos 
 Gemeindebezirk Vathy (Δημοτική Ενότητα Βαθέος, 12.517)
 Stadtbezirk Vathy (Δημοτική Κοινότητα Βαθέος, 3147)
 Vathy (Βαθύ, 1888)
 Agia Zoni (Αγία Ζώνη, 128)
 Agia Markella (Αγία Μαρκέλλα, 7)
 Agia Triada (Αγία Τριάδα, 46)
 Ai Thanasis (Άη Θανάσης, 21)
 Varella (Βαρέλλα, 106)
 Drosia (Δροσιά, 69)
 Zervou (Ζερβού, 34)
 Zoodochos Pigi (Ζωοδόχος Πηγή, 6)
 Kamara (Καμάρα, 258)
 Kedros (Κέδρος, 109)
 Koumarionas (Κουμαριώνας, 112)
 Mesokambos (Μεσόκαμπος, 110)
 Moraitochori (Μωραϊτοχώρι, 30)
 Nikola (Νικόλα, 144)
 Panaitsa (Παναΐτσα, 19)
 Platanos (Πλάτανος, 23)
 Tourkomylonas (Τουρκομυλωνάς, 16)
 Floka (Φλόκα, 21)
 Stadtbezirk Samos (Δημοτική Κοινότητα Σαμίων, 6251)
 Samos (Σάμος, 6191)
 Agia Paraskevi (Αγία Παρασκευή, 26)
 Asprochorti (Ασπροχόρτι, 11)
 Galazio (Γαλάζιο, 23)
sowie die unbewohnten Inseln
 Agios Nikolaos (Άγιος Νικόλαος)
 Diaporti (Διαπόρτι)
 Kasonisi (Κασονήσι)
 Makroniso (Μακρόνησο)
 Prasonisio (Πρασονήσιο)
 Strongylo (Στρογγυλό)

 Ortsgemeinschaft Agios Konstantinos (Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, 369)
 Agios Konstandinos (Άγιος Κωνσταντίνος, 368)
 Valeondades (Βαλεοντάδες, 1)
 Ortsgemeinschaft Ambelos (Τοπική Κοινότητα Αμπέλου, 309)
 Ambelos (Άμπελος, 252)
 Livadaki (Λιβαδάκι, 28)
 Petalides (Πεταλίδες, 29)
 Ortsgemeinschaft Vourliotes (Τοπική Κοινότητα Βουρλιωτών, 501)
 Vourliotes (Βουρλιώτες, 376)
 Avlakia (Αυλάκια, 18)
 Kambos (Κάμπο, 91)
 Moni Vronda (Μονή Βροντά, 16)
 Ortsgemeinschaft Kokkari (Τοπική Κοινότητα Κοκκαρίου, 1060)
 Kokkari (Κοκκάρι, 1060)
 Ortsgemeinschaft Manolates (Τοπική Κοινότητα Μανολατών, 131)
 Manolates (Μανολάτες, 131)
 Margarites (Μαργαρίτες, 0)
 Ortsgemeinschaft Paleokastro (Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου, 707)
 Paleokastro (Παλαιόκαστρο, 502)
 Argyros (Αργυρός, 45)
 Klima (Κλήμα, 26)
 Posidonio (Ποσειδώνιο, 31)
 Charavgi (Χαραυγή, 54)
 Psili Ammos (Ψιλή Άμμος, 49)
 Ortsgemeinschaft Stavrinides (Τοπική Κοινότητα Σταυρινήδων, 42)
 Stavrinides (Σταυρινήδες, 42)
 Gemeindebezirk Pythagorio (Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου, 7996)
 Stadtbezirk Pythagorio (Δημοτική Κοινότητα Πυθαγορείου, 1500)
 Pythagorio (Πυθαγόρειο, 1404)
 Karpovoulos (Καρπόβουλος, 29)
 Nea Poli (Νέα Πόλη, 76)
 Poundes (Πούντες, 123)
 Ortsgemeinschaft Koumaradei (Τοπική Κοινότητα Κουμαραδαίων, 130)
 Koumaradei (Κουμαραδαίοι, 123)
 Moni Megalis Panagias (Μονή Μεγάλης Παναγίας, 7)
 Ortsgemeinschaft Mavratzei (Τοπική Κοινότητα Μαυρατζαίων, 301)
 Mavratzei (Μαυρατζαίοι, 249)
 Gionides (Γιώνιδες, 49)
 Moni Timiou Stavrou (Μονή Τιμίου Σταυρού, 3)
 Ortsgemeinschaft Mesogio (Τοπική Κοινότητα Μεσογείου, 109)
 Mesogio (Μεσόγειο, 109)
 Ortsgemeinschaft Myli (Τοπική Κοινότητα Μύλων, 248)
 Myli (Μύλοι, 248)
 Stadtbezirk Mytilinii (Δημοτική Κοινότητα Μυτιληνιών, 2107)
 Mytilinii (Μυτιληνιοί, 1982)
 Kamara (Καμάρα, 3)
 Moni Agias Triadas (Μονή Αγίας Τριάδος, 19)
 Potami Mesokambou (Ποτάμι Μεσοκάμπου, 40)
 Rizovrachos (Ριζοβράχος, 63)
 Stadtbezirk Pagondas (Δημοτική Κοινότητα Παγώνδου 1395)
 Pagondas (Παγώνδας, 518)
 Ireo (Ηραίο, 849)
 Kolona (Κολόνα, 28)
 Ortsgemeinschaft Pandroso (Τοπική Κοινότητα Πανδρόσου, 110)
 Pandroso (Πάνδροσο, 110)
 Ortsgemeinschaft Pyrgos (Τοπική Κοινότητα Πύργου, 419)
 Pyrgos (Πύργος, 419)
 Ortsgemeinschaft Spatharei (Τοπική Κοινότητα Σπαθαραίων, 337)
 Spatharei (Σπαθαραίοι, 236)
 Avandi (Zefyros); Αβάντι, (Ζέφυρος, 16)
 Apostolos Pavlos (Απόστολος Παύλος, 8)
 Vergi (Βεργή, 13)
 Kalogeriko (Καλογερικό, 9)
 Kyrgianni (Κύργιαννη, 25)
 Limnonaki (Λιμνονάκι, 14)
 Metochi (Μετόχι, 0)
 Samiopoula (Σαμιοπούλα, 4)
 Sykia (Συκιά, 12)
 Stadtbezirk Chora (Δημοτική Κοινότητα Χώρας, 1340)
 Chora (Χώρα, 1218)
 Potokaki (Ποτοκάκι, 122)

Gemeinde Dytiki Samos 
 Gemeindebezirk Karlovasia (Δημοτική Ενότητα Καρλοβασίων, 9855)
 Stadtbezirk Karlovasi (Δημοτική Κοινότητα Καρλοβασίων, 6869)
 Neo Karlovasi (Νέο Καρλοβάσι, 6708)
 Moni Profitis Ilias (Μονή Προφήτου Ηλιού, 97)
 Potami (Ποτάμι, 19)
 Sakkouleika (Σακκουλαίικα, 16)
 Sourides (Σουρήδες, 29)
 Ortsgemeinschaft Agii Theodori (Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων, 123)
 Agii Theodori (Άγιοι Θεόδωροι, 123)
 Ortsgemeinschaft Drakei (Τοπική Κοινότητα Δρακαίων, 112)
 Drakei (Δρακαίοι, 89)
 Ormos Agiou Isidorou (Όρμος Αγίου Ισιδώρου, 23)
 Ortsgemeinschaft Kastania (Τοπική Κοινότητα Καστανέας, 164)
 Kastania (Καστανέα, 164)
 Ortsgemeinschaft Kondeika (Τοπική Κοινότητα Κονταιίκων, 350)
 Kondeika (Κονταίικα, 350)
 Ortsgemeinschaft Kondakeika (Τοπική Κοινότητα Κοντακαιίκων, 962)
 Kondakeika (Κοντακαίικα, 527)
 Agios Dimitrios (Άγιος Δημήτριος, 240)
 Agios Ilias (Άγιος Ηλίας, 33)
 Agios Nikolaos (Άγιος Νικόλαος, 26)
 Vryses (Βρύσες, 136)
 Chatzistamoulides (Χατζησταμούληδες, 0)
 Ortsgemeinschaft Kosmadei (Τοπική Κοινότητα Κοσμαδαίων, 91)
 Kosmadei (Κοσμαδαίοι, 80)
 Nikoloudes (Νικολούδες, 11)
 Ortsgemeinschaft Leka (Τοπική Κοινότητα Λέκας, 419)
 Leka (Λέκα, 412)
 Agios Pandeleimon (Άγιος Παντελεήμων, 7)
 Ortsgemeinschaft Platanos (Τοπική Κοινότητα Πλατάνου, 396)
 Platanos (Πλάτανος, 396)
 Ortsgemeinschaft Ydroussa (Τοπική Κοινότητα Υδρούσσης, 369)
 Gemeindebezirk Marathokambos (Δημοτική Ενότητα Μαραθοκάμπου, 2609)
 Stadtbezirk Marathokambos (Δημοτική Κοινότητα Μαραθοκάμπου, 1900)
 Marathokambos (Μαραθόκαμπος, 1069)
 Agia Kyriaki (Αγία Κυριακή, 43)
 Velanidia (Βελανιδιά, 72)
 Isomata (Ισώματα, 6)
 Kambos (Κάμπος, 471)
 Limnionas (Λιμνιώνας, 29)
 Ormos Marathokambou (Όρμος Μαραθοκάμπου, 194)
 Paleochori (Παλαιοχώρι, 16)
 Sevasteika (Σεβασταίικα, 0)
 Ortsgemeinschaft Kallithea (Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας, 136)
 Kallithea (Καλλιθέα, 136)
 Ortsgemeinschaft Koumeika (Τοπική Κοινότητα Κουμαιίκων, 376)
 Koumeika (Κουμαίικα, 323)
 Velanidia (Βελανιδιά, 10)
 Ormos Koumeikon - Balos (Όρμος Κουμαιίκων - Μπάλος, 43)
 Ortsgemeinschaft Neochori (Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου, 62)
 Neochori (Νεοχώρι, 62)
 Ortsgemeinschaft Skoureika (Τοπική Κοινότητα Σκουραιίκων; 135)
 Skoureika (Σκουραίικα, 92)
 Kambos (Κάμπος, 7)
 Perri (Πέρρη, 23)
 Pefkos (Πεύκος, 13)

Einzelnachweise 

Samos
Samos